Eola ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Eola (Illinois), im DuPage County
 Eola (Louisiana), im Avoyelles Parish
 Eola (Oklahoma), im Garvin County
 Eola (Oregon), im Polk County
 Eola (Texas), im Concho County
 Eola Crest, im Yamhill County, Oregon
 Eola Village, im Yamhill County, Oregon